Andrzej Adamek – ex cestista e allenatore di pallacanestro polacco
 Karl Adamek – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Tomasz Adamek – pugile polacco